Girls může být:

 Girls (seriál) – americký televizní seriál
 Girls (skupina) – americká hudební skupina
 Girls (album) – album Erica Stewarta z roku 1980